Makamba (provincie), een provincie van Burundi
 Makamba (commune), een gemeente in Burundi
 Makamba (stad), een stad in Burundi